Дзилам де Браво има више значења:

 Општина Дзилам де Браво (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Дзилам де Браво (Дзилам де Браво, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Дзилам де Браво, Унидад Абитасионал (Дзилам де Браво), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику